

Geografia

Austria 
 St. Gallen – gmina targowa w kraju związkowym Styria, w powiecie Liezen

Szwajcaria 
 St. Gallen – kanton
 St. Gallen – miasto
 St. Gallen – dawny powiat

Zobacz też 
 Święty Gaweł